Valence puede referirse a varias localidades de Francia:

 Valence, comuna francesa y prefectura del departamento de Drôme, llamada también Valence-sur-Rhône y antiguamente en español Valencia de Francia; 
 Valence, comuna francesa del departamento de Charente; 
 Valence, comuna francesa del departamento de Tarn y Garona, llamada también Valence-d'Agen;  
 Valence-d'Albigeois, comuna francesa del departamento de Tarn; 
 Valence-en-Brie, comuna francesa del departamento de Sena y Marne; o
 Valence-sur-Baïse, comuna francesa del departamento de Gers.